Ростиславль может означать: 
 Ростиславль-Рязанский — исчезнувший древнерусский город в бывшем Рязанском княжестве (ныне городище в Московской области).
 Ростиславль-Польский — летописный русский город, вероятный предшественник Ясногорска Тульской области.
 Ростиславль — историческое имя города Рославль в Смоленской области.